Воздвиженська церква, Хрестовоздвиженська церква або церква Воздвиження Чесного і Животворного Хреста — храм, що освячений на честь Воздвиження Хреста Господнього.

Хрестовоздвиженська церква у Дніпрі.
 Хрестовоздвиженська церква в Ізюмі.
 Хрестовоздвиженська церква в м. Кам'янець-Подільський.
 Хрестовоздвиженська церква в м. Київ (Поділ).
 Хрестовоздвиженська церква в Києві (Києво-Печерська лавра).
 Братська Хрестовоздвиженська церква й монастир у Луцьку.
 Воздвиженська церква в Ніжині.
 Хресто-Воздвиженська церква в селі Нудиже, Любомльський район Волинської області.
 Хрестовоздвиженський монастир з Воздвиженським собором у Полтаві.
 Хрестовоздвиженська церква у селі Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області.
 Хресто-Воздвиженська церква в Сєвєродонецьку.

Не збереглися 
 Хрестовоздвиженська церква у м. Одеса.
 Хрестовоздвиженська церква в селі Пирогів, нині місто Київ.

Див. також 
 Церква Воздвиження Чесного Хреста
 Хрестовоздвиженський собор